Кодекс 063 (Gregory-Aland), ε 64 (Soden) — унциальный манускрипт IX века на греческом языке, содержащий текст Евангелия от Луки 16 — Евангелия от Иоанна 6, с лакунами, на 20 пергаментных листах (26 x 19 см) .

Особенности рукописи 
Текст на листе расположен в двух колонках, 29 строки в колонке. 
Текст рукописи содержит: 
 Лука 16,19-18,14; 18,36-19,44; 20,19-23; 20,36-21,20; 22,6-30; 22,53-24,20.41-fin.; 
 Иоан 1,1-3,34; 4,45-6,29 

Греческий текст рукописи отражает византийский тип текста. V категория Аланда. 

Рукопись разделена и сейчас хранится в трех библиотеках Европы. 14 листов рукописи хранятся на Афоне в монастыре Ватопед (1219), 6 листов в Государственном историческом музее (V. 137, 181). 

Два других листа, обозначенные символом 0117 (Grefory-Aland), принадлежали тоже к той рукописи, они хранятся в Национальннй библиотеке Франции (Suppl. Gr. 1155, II).

См. также 
 Список унциальных рукописей Нового Завета

Примечания

Литература 
 C. R. Gregory, Textkritik III, pp. 1048–1060. 
 K. Treu, Remarks on some Uncial Fragments of the Greek NT, in Studia evangelica III, T & U 88 (Berlin, 1964), p. 280.

Унциальные рукописи Нового Завета
Рукописи IX века